

Biografia 
Ricordato soprattutto per aver interpretato il Maestro nel film Doctor Who del 1996 insieme ad Eric Roberts. Appare come guest in molte serie televisive canadesi ed americane.

Filmografia 

 Neon Rider (1991) - serie televisiva
 Mom P.I. (1991) 
 Captive (1991) 
 Fuga per un sogno (1992) 
 Street Justice (1992) 
 Madison (1993) - serie televisiva
 Ritorno dal futuro (1993) 
 Highlander (1994) - serie televisiva 
 Maledetta fortuna (Strange Luck) (1995) - serie televisiva
 Il commissario Scali (1993-1996)
 Doctor Who (1996)
 Airport In (1996) 
 X-Files (1993-1998) - serie televisiva
 Sentinel (1998) - serie televisiva
 Viper (1999) - serie televisiva
 Le visioni di Donielle (2000) 
 Oltre i limiti (1997-2000) 
 The Immortal (2000) - serie televisiva
 Dark Water, regia di Ron Chartier (2001)
 Cold Squad - Squadra casi archiviati (Cold Squad) (2001) - serie televisiva
 Dead Like Me (2003)
 La zona morta (The Dead Zone) (2005) - serie televisiva
 Saved (2006) - serie televisiva
 Intelligence (2006) - serie televisiva
 Un figlio a tutti i costi (The Last Trimester) – film TV, regia di Mark Cole (2007) 
 Ice Blues (2008) 
 Radio Killer 2 - Fine della corsa (2008)
 Mrs. Miracle - Una Tata Magica (2009) - film TV
 Psych (2014) - serie televisiva

Collegamenti esterni